Reiten steht für:
 Reiten, Fortbewegungsart des Menschen auf dem Rücken eines Tieres
 eine Sexstellung, siehe Reitstellung
 Reiten (Special Olympics)

Reiten bezeichnet folgende geografische Objekte:
 Reiten (Ruhpolding), Ortsteil der Gemeinde Ruhpolding, Landkreis Traunstein, Bayern
 Reiten (Soyen), Ortsteil der Gemeinde Soyen, Landkreis Rosenheim, Bayern

Reiten ist der Familienname folgender Personen:
 Eivind Reiten (* 1953), norwegischer Politiker (Senterpartiet), Generaldirektor des Aluminiumkonzerns Norsk Hydro (seit 2001)
 Guro Reiten (* 1994), norwegische Fußballspielerin
 Idun Reiten (* 1942), norwegische Mathematikerin
 Steinar Reiten (* 1963), norwegischer Politiker

Siehe auch:
 Reitsport